Сухарыш — посёлок в Увельском районе Челябинской области России. Входит в состав Красносельского сельского поселения.
Население  чел. () .

История 
Основан как заимка в 1938 году; насчитывал 15 дворов. Позднее получил название
4-е отделение Еманжелинского совхоза. При реорганизации поселок Сухарыш официально образован в 1963 году при 4-м отделении совхоза «Увельский». С 1970 года на его территории располагалось 3-е отделение совхоза «Красносельский».

Согласно Закону Челябинской области от 17 сентября 2004 года № 277-ЗО «О статусе и границах Увельского муниципального района и сельских поселений в его составе» посёлок вошёл в состав образованного Красносельского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в восточной части региона, в северо-западной части района, на берегу р. Сухарыш, недалеко от места впадения pp. Козловка и Селюзяк. Ландшафт — лесостепь, в окрестностях — многочисленные колки (Увельский район: энциклопедия). Пять улиц: ул. Дружбы, ул. Лесная, ул. Степная, ул. Строительная и ул. Центральная.

Рельеф — равнина (Западно-Сибирская низменность);; абсолютная высота центра — 238 метров над уровнем моря, ближайшие высоты — 260 и 266 м. (Увельский район: энциклопедия).
 
 Географическое положение

Расстояние до:

районного центра, посёлка Увельский 46 км.

центра сельского поселения, с. Красносельское — 10 км.

Население 

Население на 1 января 2012 года 296 человек (в 1966 году — 349, в 1983—267, в 1995—288) (Увельский район: энциклопедия).

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство

Фельдшерско-акушерский пункт, построена новая начальная школа.

На территории поселка также есть щебеночный карьер, цеха по переработке мрамора, дерева (Увельский район: энциклопедия).

Транспорт 
Автодорога «Красносельское — Сухарыш» (74 ОП РЗ 75К-480).

Связан грунтовыми и шоссейными дорогами с соседними населенными пунктами.

Примечания

Литература 
Сухарыш //[ Увельский район : энциклопедия. В 2 т. Т. 2. Увельский район / сост.: М. А. Тренин, О. В. Очеретная, В. А. Никитенко; [редкол.: О. В. Очеретная (пред.) и др.]. — Челябинск : Каменный пояс, 2013. — 384 с.: фот. — 1000 экз. С.280

Населённые пункты Увельского района